Als Phaidon (, latinisiert Phaedo, ältere deutsche Schreibweise Phädon) werden bezeichnet:
 Phaidon, auch Pheidon, ein mythischer König von Argos, siehe Pheidon (Argos)
 Phaidon von Elis, ein Philosoph des 5./4. Jahrhunderts v. Chr.
 Phaidon, ein Dialog Platons
 Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele (1767), ein Dialog von Moses Mendelssohn
 Phaidon Press, ein Kunstbuchverlag mit Sitz in London

Siehe auch:
 Pheidon